Fish Out Of Water (Chris Squire) - album van Chris Squire
 Fish Out of Water (Charles Lloyd) - album van Charles Lloyd
 Fish Out of Water (Ash Grunwald) - album van Ash Grunwald

 Fish Out of Water (BoJack Horseman) - aflevering van BoJack Horseman